Змагання з лижних перегонів на дистанції 15 кілометрів вільним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 16 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Перегони розпочались о 15:00 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки